Андрей Ширяев:
 Ширяев, Андрей Андреевич (род. 1958) — российский кардиохирург, член-корреспондент РАН.
 Ширяев, Андрей Владимирович (1965—2013) — русский поэт, прозаик.
 Ширяев, Андрей Михайлович (1957—2015) — советский и российский футболист, тренер.